Bosnië-Herzegovina
 Podhum (Konjic), een plaats in de gemeente Konjic, Bosnië-Herzegovina
 Podhum (Livno), een plaats in de gemeente Livno, Bosnië-Herzegovina

Kroatië
 Podhum (Jelenje), een plaats in de Kroatische gemeente Jelenje

Montenegro
 Podhum (Podgorica), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Podgorica